Berras puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Apium nodiflorum; o
 Berula erecta.